Seznam občin departmaja Jura zajema 545 občin.

Jura